SD eller sd är en förkortning med olika betydelser:

Organisationer 

 Sicherheitsdienst, förkortning för den nazistiska säkerhetstjänsten
 Stockholms Dagblad, förkortning för morgontidningen
 Sverigedemokraterna, politiskt parti

Geografiskt

 South Dakota, förkortning för delstaten i USA
 Strömstad, hemmahamnsbeteckning för fiskebåt från denna stad
 Sudan, landskod
 .sd, Sudans toppdomän
 Swaziland, nationalitetsbeteckning för motorfordon
 San Diego, förkortning för staden i USA

Övrigt
 Secure Digital, en standard för minneskort för bland annat digitalkameror
 Spasmodisk dysfoni, en neurologisk röstrubbning som påverkar stämbanden
 Standardavvikelse, (engelska: standard deviation), statistisk term för spridning hos mätvärden
 Standardupplöst television (SD), TV-sändningar med konventionell bildupplösning med 480 (NTSC-system) eller 576 (PAL-system) aktiva linjer
 Sudden death vid slutspel i vissa bollsporter
 Svenskt Diplomatarium, en tryckt utgåva av svenska medeltidsbrev

Akronymer